ASGA steht für:
 Arnold Schönberg Gesamtausgabe
 Asga Pensionskasse, Schweizer Pensionskasse 
 Association des Sports de Glisse d’Angers, französische Eishockeymannschaft 

ASGA